Saints of Los Angeles е девети и последен студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Албумът заема 4-то място в класацията на Билборд 200 с продадени 100 000 копия.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара
 Ники Сикс – бас
 Томи Лий – барабани

Допълнителен персонал 
 Джеймс Майкъл – клавиши
 Марти Фредериксен, Мелиса Хардинг – бек вокали
 Джош Тод, Джейкъби Шадикс, Джеймс Майкъл, Крис Тейлър Браун – бек вокали в Saints of Los Angeles

Песни

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 2008 година